Гру́одис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Груодис, Римантас (род. 1946) — литовский кинорежиссёр.
 Груодис, Юозас (1884—1948) — литовский композитор.